Júniusi forradalom néven több felkelés ismert:
 Az 1848-as párizsi  júniusi forradalom
 Az 1903-as szerbiai júniusi forradalom
 Az 1924-es albániai júniusi forradalom
 A 2005-ös bolíviai júniusi forradalom